Vorwerk désigne :
 Une municipalité dans l'arrondissement de Rotenburg, en Basse-Saxe
 Une race de poule
 Une entreprise allemande